Jméno a příjmení Jiří Holeček má více nositelů:

 Jiří Holeček (hokejista) (* 1944) – bývalý československý hokejový brankář
 Jiří Holeček (politik) (* 1972) – český politik, od roku 2013 poslanec za hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury